W Polsce
 Łobozew Dolny – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Łobozew Górny – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Łobozew – gromada
 Łobozew – dawna gmina